Sidney může být:
příjmení
 Algernon Sidney (1623–1683) – anglický politik a filosof
 George Sidney (1916–2002) – americký filmový režisér
 Mary Sidney (1561–1621) – anglická spisovatelka 
 Philip Sidney (1554–1586) – anglický spisovatel, básník, dvořan a voják alžbětinské doby
 Robert Sidney – více osob
 Steffi Sidney (1935–2010) – americká herečka a televizní producentak
 Sylvia Sidney (1910–1999) – americká herečka
 William Sidney, 1. Viscount De L’Isle (1909–1991) – britský důstojník a politik; generální guvernér Austrálie

umělecké jméno
 Paul Ramboux (* 1932) – belgický autor komiksů, tvořící pod jménem Sidney
 Sidney Duteil (* 1955) – francouzský rapper a moderátor
 Sidney Santos di Brito (* 1979) – brazilský fotbalista

v geografii

Kanada:
 Sidney (Britská Kolumbie)

USA:
 Sidney (Alabama)
 Sidney (Arkansas)
 Sidney (Illinois)
 Sidney (Indiana)
 Sidney (Iowa)
 Sidney (Kentucky)
 Sidney (Maine)
 Sidney (Michigan)
 Sidney (Missouri)
 Sidney (Montana)
 Sidney (Nebraska)
 Sidney (New Jersey)
 Sidney (New York)
 Sidney (Severní Karolína)
 Sidney (Ohio)
 Sidney (Oregon)
 Sidney (Pensylvánie)
 Sidney (Jižní Karolína)
 Sidney (Texas)
 Sidney (Západní Virginie)
 Sidney (Wisconsin), Clark County
 Sidney Center (New York)
 Sidney Crossroads (Severní Karolína)

Související články 
 Sidnei (* 1989) – brazilský fotbalista
 Sydney (rozcestník)